Molekulska formula -{C8H3ClO3}- se može odnositi na:

 3-Hloroftalni anhidrid
 4-Hloroftalni anhidrid